Э́бнер () — фамилия.

Известные носители:
 Эбнер, Виктор фон (1842—1925) — австрийский гистолог.
 Эбнер, Грегор (1892—1974) — функционер СС, один из руководителей организации «Источник жизни» (Лебенсборн), доктор медицины, оберфюрер СС.
 Эбнер, Давор (род. 1972) — боснийский музыкант, вокалист рок-группы Regina, в составе которой участвовал в Евровидении-2009.
 Эбнер, Карл (1857—1930) — немецкий виолончелист, брат Людвига Эбнера.
 Эбнер, Клаус (род. 1964) — австрийский поэт, переводчик, эссеист.
 Эбнер, Людвиг (1858—1903) — немецкий композитор, брат Карла Эбнера.
 Эбнер, Маргарета (ок. 1291 1351) — немецкая монахиня-доминиканка, визионерка, мистическая писательница.
 Эбнер, Нейт (род. 1988) — игрок в американский футбол, регбист.
 Эбнер, Фердинанд (1882—1931) — австрийский философ.
 Эбнер, Эразм (1511—1577) — немецкий политический деятель, дипломат и учёный.
 Эбнер, Ян Григорьевич — советский кинорежиссёр и актёр.

Составные фамилии